Mundos opuestos – album delle Ha*Ash del 2005
 Mundos opuestos – telenovela messicana del 1976
 Mundos opuestos – reality show cileno del 2012
 Mundos opuestos – reality show colombiano del 2012